Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 1998 in Bangkok in vier Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Hauptrunde

Weblinks 
 http://www2.sbg.ac.at/populorum/badminton/asia.htm

1998
Badminton 1998
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton, Herrendoppel